Somália, voetballer
Somalië, land